La Associazione Sportiva Dilettantistica Fanfulla es un club de fútbol italiano de la ciudad de Lodi, en la región de Lombardía. Fue fundado en 1908 como sección futbolística de la Associazione Sportiva Fanfulla, sociedad deportiva fundada en 1874 como Società Lodigiana di Ginnastica e Scherma. Actualmente participa en la Serie D, correspondiente al cuarto nivel de competición del sistema de ligas del fútbol italiano.

Palmarés
Coppa Italia Serie D: 1
 1983/84

Serie C: 2
 1937/38, 1948/49

Eccellenza: 2
 2004/05, 2017/18

Promozione: 2
 1921/22, 2012/13

Enlaces externos 
 Web oficial 

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1908
Deporte en Lombardía
Italia en 1908